Wallfisch est un patronyme porté notamment par :

 Anita Lasker-Wallfisch (née en 1925), violoncelliste et survivante de l'Orchestre des femmes d'Auschwitz ;
 Benjamin Wallfisch (né en 1979), compositeur de musiques de films et chef d'orchestre anglais.
 Raphael Wallfisch (né en 1953), violoncelliste et professeur de violoncelle.